Die Division 1 1978/79 war die 41. Austragung der professionellen französischen Fußballliga. Meister wurde zum ersten Mal in seiner Vereinsgeschichte Racing Strasbourg.

Erster Spieltag war der 19. Juli 1978, letzter Spieltag der 1. Juni 1979. Eine Winterpause gab es vom 18. Dezember 1978 bis 26. Januar 1979.

Vereine 
Teilnahmeberechtigt waren die Vereine, die die Vorsaison nicht schlechter als auf dem 17. Platz abgeschlossen hatten, dazu drei Aufsteiger aus der zweiten Division. Somit spielten in dieser Saison folgende Mannschaften um den Meistertitel:
 zwei Klubs aus dem äußersten Norden (US Valenciennes-Anzin, Aufsteiger OSC Lille),
 drei aus Paris bzw. der Champagne (Paris SG, Aufsteiger Paris FC, Stade Reims),
 vier aus dem Nordosten (FC Metz, AS Nancy, Racing Strasbourg, FC Sochaux),
 drei aus dem Nordwesten (FC Nantes, Stade Laval, Aufsteiger SCO Angers),
 einer aus dem Südwesten (Girondins Bordeaux),
 sechs aus dem Südosten (AS Saint-Étienne, Olympique Lyon, Olympique Nîmes, Olympique Marseille, OGC Nizza, Titelverteidiger AS Monaco),
 einer aus Korsika (SEC Bastia).

Saisonverlauf 
Es galt die Zwei-Punkte-Regel; bei Punktgleichheit gab die Tordifferenz den Ausschlag für die Platzierung.

Strasbourg stand nach dem fünften Spieltag erstmals auf Platz Eins, wurde anschließend lange nicht mehr besiegt und wies im November drei Punkte Vorsprung auf Titelverteidiger Monaco und fünf auf Saint-Étienne auf. Dann verloren die Elsässer bei Paris SG, leisteten sich gegen Laval im heimischen Stade de la Meinau einen Punktverlust und kamen in Nantes unter die Räder. Während Monaco nachließ, hatte Nantes sich zum Hauptkonkurrenten Strasbourgs entwickelt, aber nach der kurzen Winterpause gelang es Strasbourg, „Gelbe“ und „Grüne“ – so werden Nantes bzw. Saint-Étienne aufgrund ihrer Dressfarben bis ins 21. Jahrhundert genannt – auf Abstand zu halten, der allerdings in der Rückrunde maximal zwei Punkte betrug. Erst ein glatter Sieg in Lyon am 38. Spieltag sicherte Racing endgültig den Titel. Die drei Spitzenmannschaften besaßen jeweils eine imposante Heimstärke: Strasbourg (bei vier Remis) und Nantes (sogar nur zwei Unentschieden) blieben zuhause ungeschlagen, und Saint-Étienne leistete sich eine Niederlage, gewann aber seine restlichen 18 Heimspiele. Nantes setzte damit auch seine beeindruckende Serie – letzte Heimniederlage: am 15. Mai 1976 gegen Paris SG – fort, und seine lediglich fünf Gegentore in 19 Punktspielen vor eigenem Publikum konstituierten einen neuen Ligarekord.

Am Tabellenende vermochte die Reimser Mannschaft in den traditionsreichen rot-weißen Trikots schon frühzeitig nicht mehr mitzuhalten – dabei war sie die einzige, die in Strasbourg mehr als ein Tor erzielen konnte – und belegte, weit abgeschlagen, den einzigen direkten Abstiegsplatz. Neuling Paris FC musste in die Barrages, wo er gegen den besseren Gruppenzweiten der Division 2, Racing Lens, das Nachsehen hatte, und Valenciennes blieb sogar kampflos in der höchsten Spielklasse, weil Zweitligameister FC Gueugnon auf den Aufstieg verzichtete: der Amateurverein war nicht bereit, den im „fußballerischen Oberhaus“ obligatorischen Profistatus anzunehmen. So stieg zur folgenden Saison neben Lens nur Stade Brest in die Division 1 auf.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Relegation 
Nachdem FC Gueugnon als Meister der Division 2 wegen des Amateurstatus der Aufstieg verweigert wurde, war der 18. der Division 1 (Valenciennes) von der Relegation verschont worden. Der Playoff-Gewinner der zweiten Liga spielte daraufhin gegen den Vorletzten der ersten Liga.

|}

Meistermannschaft Racing Strasbourg 

Dazu kamen zwei Eigentore.

Erfolgreichste Torschützen

Siehe auch 
 Division 2 1978/79
 Coupe de France 1978/79

Literatur 
 Hubert Beaudet: Le Championnat et ses champions. 70 ans de Football en France. Alan Sutton, Saint-Cyr-sur-Loire 2002, ISBN 2-84253-762-9
 Sophie Guillet/François Laforge: Le guide français et international du football éd. 2009. Vecchi, Paris 2008, ISBN 978-2-7328-9295-5
 Jean-Philippe Rethacker: La grande histoire des clubs de foot champions de France. Sélection du Reader’s Digest, Paris/Bruxelles/Montréal/Zurich 2001, ISBN 2-7098-1238-X

Weblinks 
 Statistiken auf lfp.fr

Anmerkungen und Nachweise 

1978/79
Fußballsaison 1978/79